Sejong – città della Corea del Sud
7365 Sejong – asteroide
Sejong il Grande – quarto re di Joseon (1418-1450)
base scientifica Sejong – base antartica